Соревнования по бегу на 3000 метров с препятствиями у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 6 и 8 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в беге на 3000 метров с препятствиями являлся Эзекиль Кембои из Кении.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 3 забегах вышли 45 легкоатлетов.

Финал 

Финал в беге на 3000 метров с препятствиями у мужчин состоялся 8 августа 2017 года. Основная борьба за медали началась после того, как забег через 1300 метров после старта возглавил американец Эван Джагер. За круг до финиша вместе с ним продолжали бежать только Консеслус Кипруто и Суфиан Эль-Баккали. Бегун из США не смог ответить на финишное ускорение соперников, но всё же завоевал бронзовую медаль. Кипруто обыграл Эль-Баккали на заключительной прямой, чем продолжил победные традиции кенийских бегунов в стипль-чезе на чемпионатах мира: это золото стало для Кении шестым подряд и 12-м в истории (из 16 возможных). При этом в 2003 и 2005 годах победы одержал Саиф Саид Шахин, этнический кениец, выступавший за Катар. Эзекиль Кембои в восьмой раз подряд выступил в финале чемпионата мира в беге на 3000 метров с препятствиями: в предыдущих семи он ни разу не опустился ниже второго места, сначала выиграв три серебра (2003, 2005, 2007), а затем четыре золота подряд (2009, 2011, 2013, 2015). Однако продолжить серию 35-летнему кенийцу не удалось, он не справился с темпом Джагера на последнем километре и финишировал только на 11-м месте.

Примечания

Ссылки 
 

бег